Etiska rådet kan avse:

Statens medicinsk-etiska råd – ett organ inrättat av Sveriges regering efter beslut 1985
Etiska rådet för marknadsundersökningar – har som uppgift att verka för god etik inom marknadsundersökningar i Sverige
Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam – inrättades av reklambranschen i Sverige 1988 för att motverka förekomsten av könsdiskriminerande reklam
Marknadsetiska Rådet – en svensk branschorganisation som granskade reklam enligt branschens etiska riktlinjer
Etiska rådet (Migrationsverket) – ett etiskt råd som är utsett av regeringen vid Migrationsverket